Ковы́ль мелово́й () — многолетнее травянистое растение; вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Эндемик бассейна Среднего Дона. Встречается только в России.

Произрастает на меловом мелкозёме по склонам преимущественно южной экспозиции, местами образуя крупные, массовые заросли.

Ботаническое описание 
Многолетнее плотнодерновинное растение высотой от 40 до 50 см. Стебель дважды коленчато согнут, в нижней части соломенно-жёлтого цвета, волоски пера длиной до 7 мм.

Листья узколинейные шириной до 4 мм. Влагалища листьев вегетативных побегов по бокам язычка с бородкой густо расположенных волосков 0,5—1 мм длиной.

Метельчатое соцветие длиной до 15 см, сжатое, узкое. Колосковые чешуи почти одинаковой длины, 6—8 см, длиннозаострённые. Нижняя цветковая чешуя 22—25 мм длиной, в нижней своей части густо опушённая, выше с семью рядами волосков, из которых краевые доходят до ости.

Цветение и плодоношение не каждый год, а раз в два — три года.

Охрана 
Включен в Красные книги следующих субъектов РФ: Волгоградская область, Саратовская область

Примечания

Ссылки 
 Описание вида в Красной Книге Волгоградской Области

меловой
Флора Европы
Эндемики России